

Astronomia 
 gwiazdozbiór Muchy – gwiazdozbiór
 (5122) Mucha – planetoida z pasa głównego asteroid

Filmy 
 Mucha – film produkcji amerykańskiej w reżyserii Kurta Neumanna z roku 1958
 Mucha – film produkcji węgierskiej w reżyserii Ferenca Rofusza z roku 1980
 Mucha – film produkcji amerykańskiej w reżyserii Davida Cronenberga z roku 1986
 Mucha II – kontynuacja amerykańskiego filmu Mucha
 Mucha – film produkcji polskiej w reżyserii Mirosława Gronowskiego z roku 1992
 Mucha – film produkcji indyjskiej w reżyserii S. S. Rajamouli z roku 2012
 Mucha Lucha – amerykański serial animowany (2002-2005)

Osoby 
 Alfons Mucha – czeski artysta
 Anna Mucha – polska aktorka
 Bogusław Mucha – historyk literatury rosyjskiej
 Emilia Mucha – polska siatkarka
 Genowefa Czekała-Mucha – polska reporterka
 Joanna Mucha – polski polityk
 Joanna Mucha – polska prawnik, związana z UAM w Poznaniu
 Jan Mucha – polski żużlowiec
 Jan Mucha (Muszczeński alias Muscenius) – matematyk, wielokrotny rektor Akademii Krakowskiej
 Ján Mucha – słowacki piłkarz
 Janusz Mucha – polski socjolog
 Józef Mucha – polski polityk
 Oskar Mucha – polski inżynier budownictwa
 Szymon Mucha – polski pisarz
 Wincenty Mucha – inżynier chemik, instruktor harcerski, harcmistrz
 „Mucha” (Stefan Golędzinowski) – dowódca Batalionu „Golski” w powstaniu warszawskim 
 „Mucha” (Stefan Wiśniewski) – plutonowy batalionu „Zośka” w powstaniu warszawskim
 „Mucha Michalski” (Mikołaj Kunicki) – dowódca polsko-radzieckiego Oddziału Partyzanckiego Brygad im. Stalina
 „człowiek mucha” (Stefan Poliński) – polski akrobata i wspinacz okresu międzywojennego

Owady 
 mucha – owad
 mucha domowa
 mucha bzygowata Billa Gatesa
 mucha bzygowata Paula Allena
 muchy plujki
 lucilia australijska
 lucilia skórnica
 mucha plujka
 mucha ropuszanka
 plujka rudogłowa
 mucha śrubowa
 mucha tse-tse
 muszka owocowa
 muchowate
 muchówki
 „hiszpańska mucha” – chrząszcz z rodziny oleicowatych

Szybowce 
 IS-2 Mucha – drugi powojenny polski szybowiec
 SZD-12 Mucha 100 – polski szybowiec z 1953 r.
 SZD-22 Mucha Standard – polski szybowiec z 1958 r.

Wędkarstwo 
 mucha wędkarska – przynęta wędkarska
 mokra mucha
 sucha mucha

Inne 
 Mucha – superbohater z kreskówki Ben 10
 „Mucha” – czasopismo
 Mucha Comics – duńskie wydawnictwo komiksowe
 muszka – część garderoby
 mucha – sezonowe alergiczne zapalenie skóry u koni (lipcówka)
 Mucha – rzeka na Białorusi

Zobacz też 
 Muchy
 Muchowiec
 muchołówki
 muchomor